Sedition è il quinto album studio del gruppo brutal death metal italiano Hour of Penance primo per la nuova label, la statunitense Prosthetic Records.

Tracce

Note

Collegamenti esterni